38-й чемпионат СССР по футболу проходил с 4 апреля по 17 июля 1976 года.

В последних числах июля 1975 года в газете «Советский спорт» заведующим лабораторией теории и практики ВНИИФК М. Годиком было рекомендовано внедрить в чемпионате 1976 года систему «осень — весна». Это же предложение он внёс 2 августа на служебном совещании Управления футбола. Управлением планировалось в связи с подготовкой сборной СССР в следующем сезоне к Олимпийским играм и чемпионату Европы провести с апреля по июль 1976 года однокруговой турнир, а с осени 1976 года по весну 1977 — двухкруговой: первый круг — с 15 августа по ноябрь 1976, второй — с конца марта по 4 июля 1977.

Однако в начале января 1976 было решено провести два раздельных чемпионата страны для команд высшей лиги — весенний и осенний, оба — в один круг. Обмен между лигами проводился по итогам осеннего чемпионата. Победитель получил право на участие в розыгрыше Кубка УЕФА. По мнению Акселя Вартаняна от перехода на систему «осень — весна» отказались в Спорткомитете СССР с подачи тренеров Лобановского и Базилевича.

Победителем однокругового турнира стало московское «Динамо» (одиннадцатый чемпионский титул динамовцев). Ереванский «Арарат», занявший второе место, в третий и последний раз в своей истории завоевал награды чемпионата СССР (после серебра 1971 года и золота 1973 года). «Бронза» досталась тбилисскому «Динамо». Из пяти первых мест только одно досталось клубу из РСФСР.

Итоговая таблица

Бомбардиры 
Лучшие бомбардиры:

7 футболистов забили по 5 мячей.

Составы призёров 

«Динамо» Москва

Старший тренер: Александр Севидов

«Арарат»

Старший тренер: Эдуард Маркаров

«Динамо» Тбилиси

Старший тренер: Нодар Ахалкаци

Матчи

Призы

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1976
1976-1